Plaats in Indonesië
 Tegal Besar (Kaliwates), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Tegal Besar (Belitang II), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra